

Pessoas
João Pupo
João de Aguiar Pupo
Paulo Artur Mendes Pupo Nogueira
Paulo Pinto Pupo
Roberto Pupo Moreno
Lucas Alves Pupo
Kleber de Souza Pupo
Sandra Alves Pupo

Desambiguações de sobrenomes